Актас () — название населённых пунктов в Казахстане:

 Актас (бывшее Трудовое) — аул в Енбекшильдерском районе Акмолинской области.
 Актас — село в Талгарском районе Алматинской области.
 Актас — село в Аягозском районе Восточно-Казахстанской области.
 Актас — село в Кокпектинском районе Восточно-Казахстанской области.
 Актас — посёлок в подчинении города Сарань Карагандинской области.
 Актас — село в Актогайском районе Карагандинской области.
 Актас — посёлок в Улытауском районе Карагандинской области.
 Актас — село в Есильском районе Северо-Казахстанской области.
 Актас — село в Байдибекском районе Южно-Казахстанской области.
 Актас — село в подчинении горадминистрации Арыса Южно-Казахстанской области.
 Актас — село в Бадамском сельском округе Сайрамского района Южно-Казахстанской области.
 Актас — село в Жулдызском сельском округе Сайрамского района Южно-Казахстанской области.

Озера 
 Актас — озеро в Карабалыкском районе Костанайской области Казахстана.